Brévillers puede referirse a:
 Brévillers, comuna francesa de Somme.
 Brévillers, comuna francesa de Paso de Calais.